El término El primer círculo puede referirse a:

 El primer círculo, novela de Aleksandr Solzhenitsyn.
 El primer círculo, libro de Rino Tovar.